Sir Thomas More - autor de Utopia, santo e mártir da Igreja Católica
More (animação) - curta-metragem de 1998

Computação 

 more (Unix)

Música
More (EP de Michael Bublé) - de Michael Bublé
More (álbum) - do trio No Mercy
Music from the Film More - de Pink Floyd

Veja também
Moré

Desambiguação